La Pervyj divizion 2005 fu la quattordicesima edizione della seconda serie del campionato russo di calcio. Vide la vittoria finale del , che venne promosso in Prem'er-Liga assieme allo .

Stagione

Novità 
Dalla Pervyj divizion 2004 vennero promossi in Prem'er-Liga il  e il , mentre vennero retrocessi in Vtoroj divizion l', il , il , il  e il . Dalla Prem'er-Liga vennero retrocessi il  e il , mentre dalla Vtoroj divizion vennero promossi la , il , la , l' e lo , vincitori dei cinque gironi.

Furono ben cinque le squadre che, per motivi diversi, rinunciarono a partecipare al campionato:  e  (salvatesi nella Pervyj divizion 2004), Rotor Volgograd (retrocesso dalla Prem'er-Liga 2004) e Torpedo Vladimir e Dinamo Stavropol' (vincitori rispettivamente dei gironi ovest e sud della Vtoroj divizion 2004). Per questa ragione furono ammesse a partecipare le cinque squadre classificatesi al secondo posto nella Vtoroj divizion 2004: , , , , . Prima dell'inizio del campionato il Lukoil Čelyabinsk ha cambiato denominazione in .

Formula 
Le 22 squadre partecipanti si sono affrontate in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 42 giornate: venivano assegnati tre punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. Le prime due classificate venivano promosse direttamente in Prem'er-Liga, mentre le ultime cinque classificate venivano retrocesse direttamente in Vtoroj divizion.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Prem'er-Liga 2006.
      Retrocessa in Vtoroj divizion 2006.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Il Sokol Saratov ha scontato 6 punti di penalizzazione per non aver pagato il trasferimento di Evgenij Šipicin all'Amkar Perm.

A fine stagione alla Lokomotiv Čita  è stata ritirata la licenza di club professionistico.

Risultati

Statistiche

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Prem'er-Liga 2005
 Kubok Rossii 2005-2006
 Vtoroj divizion 2005

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2005
2005